Последний () — итальянский фильм 1966 года, режиссёр Витторио Арментано
 Последний (сербохорв. Poslednji) — югославская драма 1973 года, режиссёр Стево Жигон
 Последний — советский мультфильм 1991 года, режиссёр Александр Щепетов
 Последний () — итальянский фильм 1998 года, режиссёр Стефано Реали
 Последний () — эстонский короткометражный фильм 2003 года, режиссёр Mart Arjukese
 Последний () — американский короткометражный фильм 2007 года, режиссёр Антонио Кампос
 Последний — азербайджанский фильм 2011 года, режиссёр Теймур Даими